Ла Еспањита има више значења:

 Ла Еспањита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Еспањита (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Еспањита (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику